Анага () — село в Грузии, в муниципалитете Сигнахи края Кахетия, в Алазанской долине.

Расположено на высоте 400 м над уровнем моря, в 6 км от Сигнахи и 9 км от Цнори (ближайшая железнодорожная станция). Анага считается «воротами» в историческую местность Кизики.

По данным переписи 2014 года, в селе проживают 2002 человек.

История 

Находившиеся у окраинных грузинских земель село было свидетелем военных действий после присоединения Грузии к России в начале XIX века

Известные жители 
В селе родились певец Гамлет Гонашвили, представители семьи Ахметели: режиссёр Сандро Ахметели, дипломат Владимир Ахметели, политик Свимон Ахметели, генерал Степан Ахметели и др.

Достопримечательности

Литература 
ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 1, გვ. 419, თბ., 1975 წელი.

Примечания

Ссылки 
ანაგა სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტში.

Населённые пункты Сигнахского муниципалитета